Il tradimento – film del 1951 diretto da Riccardo Freda
Il tradimento – romanzo di Bernard Cornwell del 1995 facente parte del ciclo de Il romanzo di Excalibur
Il tradimento (Betrayal) – romanzo di Jean Rabe del 2003 facente parte del ciclo di Dragonlance

Pagine correlate 
Tradimento